Quatre navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Guam d'après le territoire non incorporé du même nom :
 l', une canonnière fluviale lancée en 1927 et renommée Wake en 1941 ;
 l', un « grand croiseur » de classe Alaska en service de 1944 à 1947 ;
 l', un navire d'assaut amphibie de classe Iwo Jima en service de 1965 à 1998 ;
 l', un ferry de transport de troupes lancé en 2008.

Guam